Бетані Маттек-Сендс і Владіміра Угліржова були чинними чемпіонками, але Угліржова вирішила того року не брати участі. Маттек грала в парі з Надією Петровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Чжуан Цзяжун і Саня Мірза.

Чжуан і Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Ліза Реймонд з рахунком 6–3, 4–6, 10–7.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

MPS Group Championships, парний розряд
2009